Three ("tre" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Three – film collettivo del 2002

Musica

Gruppi musicali 
 Three – gruppo musicale statunitense
 Three – gruppo musicale britannico

Album ed EP 
 Three – EP degli U2 del 1979
 Three – album dei The Joykiller del 1997
 Three – album dei The Black Heart Procession del 2000
 Three – album dei The John Butler Trio del 2001
 Three – album delle Sugababes del 2003
 Three – album dei Ph.D. del 2015
 Three – album dei Blue Man Group del 2016

Televisione 
 Three – canale televisivo neozelandese

Pagine correlate 
 TRE